Kenneth Jaliens (1957), Surinaams voetbaltrainer
 Kew Jaliens (1978), Nederlands-Surinaams voetballer
 Michael Jaliens (1986), Nederlands-Surinaams voetballer